Actualmente no existe una ley de participación ciudadana estatal en España. En enero de 2019 se lanzó una herramienta con la que se proponía desarrollar una Ley Orgánica de Participación Ciudadana redactada con las aportaciones de los ciudadanos que quisieran colaborar.

Algunas comunidades autónomas han desarrollado su propio ordenamiento jurídico en este aspecto:

 LEY 2/2015, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
 Ley 7/2017,  de Participación Ciudadana de Andalucía.
Ley 4/2011,  de la buena administración y del buen gobierno de las Islas Baleares
Ley 8/2015, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 
Ley de Fomento a la Participación Ciudadana de Canarias (Ley 5/2010)

Enlaces externos 
Ley de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana
https://www.eldiario.es/politica/Ley-participacion_0_860914450.html
Conselleria de Inmigración y Ciudadanía 

Participación Ciudadana
Sociedad de España
España en 2008
Política en 2008
IX Legislatura de España